Relin ist der Familienname folgender Personen:

 David Oliver Relin (1962–2012), US-amerikanischer Journalist und Autor
 Herma Relin (1913–1995), österreichische Filmschauspielerin
 Joachim Relin (1921–2010), deutscher Schlagertexter
 Marie Theres Relin (* 1966), österreichisch-schweizerische Schauspielerin, Autorin, Journalistin
 Veit Relin (1926–2013), österreichischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur

Siehe auch:
 Rellin
 Reling